Philips Angel I (1616-1683) – pittore tedesco
Philips Angel II (1618-1664) – pittore e incisore olandese